Sezon 1942/1943 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1942/1943 był ostatnim we Włoszech, gdyż został przerwany z powodu działań wojennych w tym kraju. W trakcie sezonu z posadą trenera pożegnał się Alfred Schaffer, a w jego miejsce został zatrudniony Węgier Geza Kertesz. Roma zajęła dopiero 9. pozycję w lidze, a sezon 1942/1943 był ostatnim ligowym w karierze bramkarza Guido Masettiego, który łącznie wystąpił w 356 meczach Romy.

Rozgrywki 
 Campionato Italiano: 9. miejsce
 Puchar Włoch: półfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach